Issu du latin quadratus, le mot « carré » en français est d'abord adjectif, au sens propre pour qualifier une forme géométrique à angle droit et au sens figuré pour « droit, fort ».

Comme nom masculin, le mot est substantivé sur l'adjectif ou dérive du latin quadratum pour désigner une figure géométrique particulière, transposée dans divers contextes. Plusieurs objets mathématiques développent d'autres aspects de la notion.

Carré est aussi un nom propre, attribué à différents noms de lieux, porté par plusieurs personnalités comme nom de famille, et utilisé dans des noms déposés.

Adjectif et nom commun

Dérivant de la forme géométrique 
 carré, en géométrie, un polygone régulier à quatre côtés ; par analogie de forme :
 nombre carré centré, un type de nombre figuré ;
 demi-carré, un instrument de géométrie ;
 pseudo-carré, un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur et orthogonales ;
 carré, dans l'édition, un format de papier ;
 signal carré, en sciences physiques, une forme d'onde ;
 carré, en boucherie, un morceau de viande d'agneau ou de porc rassemblant l'ensemble des côtes découvertes, secondes et premières ;
 carré (ou coupe au carré), en coiffure, une coupe de cheveux ;
 Carré Hermès, dans la mode, un foulard de soie ;
 carré (et notamment le carré violet), en signalisation ferroviaire, un signal (lumineux ou mécanique) d'arrêt impératif ;
 carré, dans le monde des chemins de fer, le surnom donné par analogie de forme à la clé de Berne que chaque agent possède ;
 fille de carré, en matière de prostitution en Belgique et aux Pays-Bas, une prostituée qui officie dans un salon avec vitrine sur la rue ;
 carré, en gastronomie, un fromage de forme carrée ;
 carré, en langage militaire, une formation militaire pour l'infanterie ;
 carré, dans la marine, la salle commune d'un navire servant de salon ou de salle à manger, le carré de la machine est la salle des machines et le carré de la chambre à feu est la chaufferie ;
 voile carrée, dans la marine, une voile qui se fixe aux vergues installées en croix, comme sur un trois-mâts carré ;
 os carré, en anatomie, un os de la mandibule chez les vertébrés à l'exception des mammifères, le carré pronateur est un muscle des membres supérieurs, le muscle carré fémoral ou crural est situé dans la cuisse et le bassin, le muscle carré des lombes est dans l'abdomen ;
 carré Robertson, en outillage, une vis à tête plate ;
 pré carré, en histoire militaire, une double ligne de villes fortifiées qui protège les nouvelles frontières du Royaume de France contre les Pays-Bas espagnols ;
 grand carré de Pégase, en astronomie, un astérisme ;
 , en biologie, des plantes de genres différents ;
 moteur carré, en technologie, un moteur à explosion dont la course et l'alésage sont de même dimension, à la différence du moteur supercarré ;
 règle du carré, aux échecs, permet de déterminer si le pion peut être promu sans l'aide de son roi ;
 carré, un nom donné à de nombreux bâtiments de forme carrée ;
 carré, le signe typographique « # » aussi appelé croisillon.
 équarrissage, l'opération préliminaire au tranchage et qui consiste à tailler une grume à angle droit afin de lui donner une forme carrée ou rectangulaire.
 carré, au poker et dans d'autres jeux de cartes, une combinaison de quatre cartes de même hauteur.
 carré, le nom de nombreux diagrammes ou graphes à quatre sommets, comme le carré logique, le carré magique de Kaldor ou les carrés sémiotiques.
 carrée, un type de note dans la notation musicale ancienne.

Tableau 
Un carré désigne aussi un tableau carré, c'est-à-dire avec autant de lignes que de colonnes :
 carré latin, carré gréco-latin et carré magique (dont le carré de Luo Shu, avec ses multiples variantes, comme le diabolique et le satanique), en mathématiques, des tableaux de symboles ou de valeurs numériques obéissant à un certain nombre de contraintes ;
 carré magique, un jeu de mots croisés obéissant à certaines contraintes ;
 carré de Polybe, une grille de Chiffrement ;
 carré de Vigenère, une grille de Chiffrement.

Dérivant de l'opération algébrique 
Le calcul de l'aire d'un carré, comme produit de la longueur du côté par elle-même, donne lieu à plusieurs emplois spécialisés en mathématiques :
 carré, en algèbre, le produit d'un élément avec lui-même ; 
 racine carrée, en algèbre, l'inverse du carré ;
 carré parfait, en arithmétique, le carré d'un entier ;
 fonction carré, en analyse, une fonction qui associe à chaque nombre son carré ;
 mètre carré, en métrologie, une unité de mesure de superficie ;
 pied carré, en métrologie, une unité de mesure de superficie ;
 , en topologie algébrique, des opérations cohomologiques supérieures modulo 2 qui généralisent le carré pour le cup-produit ;

Le carré algébrique étant la deuxième puissance d'un élément, le mot est repris par l'argot étudiant, en France, où un carré est un élève de deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles. Dans le folklore médical français, un carré est un étudiant redoublant sa première année de médecine.

Art et culture

oeuvres 
 Carré, une symphonie de Karlheinz Stockhausen
 Carré blanc sur fond blanc et Carré noir sur fond blanc, deux œuvres de Malevitch
 Carré de valets, un film français
 Carré 35, un film français
 Carré de dames, une série télévisée américaine
 Carré noir, une collection de littérature policière
 Carré d'As, un film américain
 la Tête au carré, une émission de radio

groupes ou association 
 Carré Manchot, un groupe de musique bretonne
 Carré Rouge, un groupe de rap français
 Cercle et Carré, une association d'artistes
 La Bande du Carré Blanc, le nom initial du groupe d'humoristes français Nous Ç Nous

Nom propre

Toponymie 

 Le Carré, quartier populaire du centre de Liège ;
 Le Vieux Carré, quartier populaire du centre de La Nouvelle-Orléans ;
 Madina Carré, village guinéen situé dans le district de Gobidjé ;
 Maison Carrée, temple romain à Nîmes ;
 Théâtre royal Carré, théâtre d'Amsterdam ;
 Saint-Faustin–Lac-Carré, ancien nom de la municipalité de Mont-Blanc au Québec ;
 carré, dans la toponymie de Bruxelles, l'intérieur d'un îlot urbain dont l'accès se fait par une ruelle étroite ;
 Hôtel Carré de Candé, hôtel particulier à La Rochelle.

Patronyme 

 Albert Carré (1852-1938), comédien, dramaturge, librettiste, metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Ambroise-Marie Carré (1908-2004), homme d'Église (religieux dominicain) et académicien français ;
 Antoine Carré (né en 1943), homme politique français ;
 Antoine Carrée ou Carré, graveur français actif entre 1787 et 1802 ;
 Cannelle Carré-Cassaigne (1995-), actrice française ;
  ;
 Benoit Carré, chanteur et compositeur français ;
 Caroline Carré de Malberg (1829-1891), fondatrice des sœurs salésiennes missionnaires ;
 Charles Émile Carré (1863-1909), architecte français ;
 Christian Carré (1943-2020), joueur de rugby à XIII français ;
 Corentin Jean Carré (1900-1918), militaire français ;
 Cyrille Carré (1984-), kayakiste français ;
 Emile-François-Joseph Carré (1884-1973), ingénieur-général français ;
 Fabrice Carré ou Carré-Labrousse (1855-1921), dramaturge et librettiste français ;
 Félix Carré (1794-1866), homme politique français ;
 Ferdinand Carré (1824-1900), ingénieur et inventeur français ;
 Gaston Carré (1905-1942), résistant français ;
 Georges Henri Carré (1878-1945), peintre français ;
 Géraldine Carré, animatrice de télévision française ;
 Gérard Carré (1952-), écrivain et scénariste français ;
 Guillaume Louis Julien Carré (1777-1832), jurisconsulte français ;
 Guillaume Marie Carré (1770-1849), homme politique français ;
  (1656-1721), peintre néerlandais ;
 Henri Carré (1870-1938), vétérinaire français ;
 Irénée Carré, (1829-1909), pédagogue français ;
 Isabelle Carré, (1971-), actrice française ;
 Jean-Marie Carré (1887-1958), universitaire français ;
 Jean-Michel Carré (1948-), réalisateur et producteur de cinéma français ;
 Jean-Nicolas-Louis Carré (1770-1845), général français ;
 John le Carré (1931-2020), auteur britannique de romans d'espionnage ;
 Joseph Carré (1870-1941), architecte français ;
 Juliette Carré (1933-), actrice française ;
 Léon Carré (1878-1942), peintre orientaliste français ;
 
 Louis Basile Carré de Montgeron (1686-1754), écrivain et magistrat français ;
 Louise Carré (1936-), scénariste, réalisatrice et productrice canadienne ;
 Lucien Carré (1904-?), parfois crédité Carré, chef décorateur français ;
 Marguerite Carré née Giraud (1880-1947), cantatrice française ;
  (1905-1983), nonne et essayiste française ;
 Mathilde Carré (1908-2007), résistante française, devenue plus tard agent double ; 
  
  
 Patrick Carré (1952-), sinologue et tibétologue français ;
  
  ;
 Pierre Carré de Lusançay (1766-1853), navigateur et militaire français ;
 Pierre-Marie Carré (1947-), évêque français ;
 Raoul Carré (1868-1933), peintre français ;
 Raymond Carré de Malberg (1861-1935), juriste français;
 René Carré-Bonvalet (1875-1953), homme politique français, député ;
 Rhys Carré (1998-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Stanislas Carré de Malberg (1969-), acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Théodule Carré-Cassaigne (1990-), acteur français.

Prénom

Voir aussi 

Patronyme français
Homonymie de titre